Джош Фриз (; 25 декабря 1972, Орландо, Флорида) — американский сессионный барабанщик и композитор.

Биография 
Родился в музыкальной семье (отец руководил Оркестром Диснейленда, а мать была классической пианисткой).

В шестимесячном возрасте оказался на юге Калифорнии.

В возрасте 7-8 лет начал играть на ударных инструментах.

В 12 лет начал профессиональную карьеру (в Оркестре Top 40 Диснейленда).

В 15 лет начал участвовать в турне и записываться.

Дискография

1990—1999

2000—2009

2010-настоящее время 

Рок-музыканты США
Ударники США
Сессионные музыканты США
Музыканты Devo
Музыканты A Perfect Circle